Langensee (Holstein), een meer in Holstein
de oude Duitse naam voor het Lago Maggiore, een meer op de grens van Zwitserland en Italië
de oude Duitse naam voor Kociołki (Ermland-Mazurië), een plaats die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in Polen ligt